Эро Эйнар Бёк (, , Гельсингфорс, Российская империя — , Хельсинки, Финляндия) — финский шахматист, почётный гроссмейстер (1984). Шахматный литератор. Инженер.

Спортивные достижения 
Шестикратный чемпион Финляндии (1931, 1934, 1935, 1936, 1946, 1963 гг.).

В составе сборной Финляндии участник неофициальной (1936 г.) и шести официальных шахматных олимпиад (1935—1960 гг.). Выступал преимущественно на 1-й доске.

Успешно выступил в турнире северных стран 1947 г.: 1—2-е места с Г. Штольцем (соревнование имело статус зонального турнира ФИДЕ). В межзональном турнире в Сальтшёбадене (1948) — 11—13-е места (с С. Глигоричем и В. Пирцем).

Многократный участник матчей Эстонская ССР — Финляндия.

Победитель международного турнира в Хельсинки (1935 г.).

Национальным мастером стал в 1930 г.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Финляндии